Allegro ma non troppo é uma peça de teatro do dramaturgo Aimar Labaki. É uma comédia dividida em três cenas, e conta a história de uma prostituta que sonha em ser cantora.

Peças de teatro do Brasil